Aloze-Ziboze-Onizegaine (en francès i oficialment Alos-Sibas-Abense) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Ozaze-Zühara i Iruri al nord, Atharratze-Sorholüze a l'est, Altzai-Altzabeheti-Zunharreta i Gamere-Zihiga a l'oest, i Liginaga-Astüe i Lexantzü-Zünharre al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa